A Empresa Municipal de Processamento de Dados (EMPRO) é uma empresa do setor de informática, pertencente à prefeitura de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Sua principal função é gerir os sistemas computacionais da prefeitura da cidade, sendo responsável pela aplicação e gestão de soluções tecnológicas para a administração municipal de São José do Rio Preto. 

Seu presidente, desde 1 de janeiro de 2016, é João Pereira Curado Junior.

Ligações externas 
 

Sao jose rio preto, Sao paulo, Empro

Empro
Empresas estatais municipais de São Paulo